Првенство Југославије у хокеју на трави је највише такмичење у хокеј на трави у Краљевини Југославији и касније у СФР Југославији. Прво званично првенство у Краљевини Југославији одржано је 1935. године и играно је до почетка Другог светског рата. А у СФРЈ игра се од 1950. године, па све до распада Југославије 1991.

Прваци

Првенство Краљевине Југославије

Првенство СФР Југославије

Успешност клубова

Види још 
 Куп Југославије у хокеју на трави
 Првенство Србије у хокеју на трави

Литература 
 Енциклопедија физичке културе 2, Југословенски лексикографски завод, Загреб, 1977.

Хокеј на трави у Југославији